Sulzheim peut faire référence à :
 Sulzheim, une commune de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne
 Sulzheim, une commune de Bavière, en Allemagne

Voir aussi 
 Siltzheim